La stagione 2022 del DTM è la ventitreesima edizione dell'omonimo campionato e trentesima stagione del principale campionato tedesco di auto da turismo. Seconda edizione con le vetture di GT3 e il nuovo regolamento tecnico, introdotte nel 2021. Vengono confermate sei marche, le italiane Lamborghini e Ferrari e le quattro tedesche, l'Audi, la Mercedes-Benz, la BMW e la Porsche.

Calendario 
Il 3 settembre 2021 viene annunciato il calendario del 2022 composto da otto round. Il Circuito di Spa-Francorchamps torna nel DTM dopo una pausa di un anno, mentre le piste di Portimão e Imola faranno il loro debutto nel campionato al posto di Assen e Monza.

Scuderie e piloti 

N.B.: I piloti che vengono invitati alle gare (Guest) non fanno punteggio, né per la squadra, né per il costruttore

Risultati

Classifiche

Sistema Punteggio 
I punti sono stati assegnati ai primi dieci classificati, come segue:

Inoltre, i primi tre piloti piazzati nelle qualifiche ricevono punti:

Classifica piloti

Classifica Costruttori

Classifica Squadre

Note

Altri progetti 

2022